Иван Иванович Холмский-Каша (ум. ) — русский воевода из княжеского рода Холмских. Сын Ивана Дмитриевича Холмского, племянник знаменитого полководца времён Ивана Великого Даниила Дмитриевича Холмского.

В 1502 году участвовал в обороне Калуги от крымскотатарского набега. В 1507 году вместе с князем Константином Ушатым командовал войском, которое нанесло татарам поражение в битве на реке Оке, тем самым обезопасив на время южные рубежи и позволив русским войскам перейти к наступательным действиям в русско-литовской войне 1507—1508.

В 1516 году упоминается как наместник в Устюге, затем вновь отражал крымцев на южных рубежах. Умер в 1519 году. Оставил сына Андрея Ивановича Холмского.

Ссылки 
 Генеалогия князей Холмских
 Холмский-Каша, Иван Иванович // 

Князья холмские
Воеводы Устюга
Военачальники Русского государства